Змагання з гігантського слалому у гірськолижному спорті серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 мали пройти 12 лютого на гірськолижному курорті «Йонпхьон», але сильний вітер, швидкість якого перевищувала 50 м/с, змусив організаторів перенести змагання на 15 лютого.

Результати 
Змагання розпочалися о 10:00 (перший заїзд) та 13:45 (другий заїзд) за місцевим часом (UTC+9).

Примітки